Revelstoke kan syfta på:

 Revelstoke, England - en ort i Newton and Noss, Devon, England
 Revelstoke, Kanada - en stad i British Columbia i Kanada
 Mount Revelstoke – ett berg i Kanda
 Revelstoke Dam – en damm i Kanada

Personer
 Edward Baring, 1:e baron Revelstoke (1828–1897), en engelsk finansman
 John Baring, 2:e baron Revelstoke (1863–1929), en engelsk finansman